The Dark Romantics — Американская группа созданная в 2005 году в городе Лейкленд, штат Флорида

История 
Группа была образована братьями Эрика Коллинз и Дин Пол Лоренц, который также играл в Denison Marrs.
После подписания контракта со студией братья пригласили в группу своих жен, сестер Карла и Аманда Джонс и барабанщик Fifi Salomon.
Группа записала свой первый альбом «Some Midnight Kissin'» в 2006 году. После выпуска альбома группа отправилась в концертный тур.
В 2008 году группа записала свой второй альбом «Heartbreaker»

Дискография

Albums 
 Some Midnight Kissin''', Lujo Records, (2007)
 Heartbreaker, Lujo Records (2008)

 EPs 
 Another Song EP Lujo Records, (2006)
 The Artificial Ep Lujo Records, (2007)

 Singles 
 Lonely/Roads 7" New Granada Records (2008)
 Let’s Ride'' iTunes Lujo Records (2008)

Ссылки 
 The Dark Romantics Myspace
 The Dark Romantics artist page at Lujo Records
 Биография на сайте Allmusic